Накаплово — деревня в городском округе Серебряные Пруды Московской области России.

Расположена примерно в 20 км к северу от города Серебряные Пруды и в 120 км от МКАД.

В 2,5—3 км к западу от деревни проходят автомобильная и железная дороги Кашира — Серебряные Пруды.

Рядом с деревней имеется пруд на малом притоке Истоминки.

Население

История 
До 1787 года относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578—1579 гг. упоминается как «село Накополово на рчк. на Березине» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Левонтьевым и Басаргиным. В 1857 году в селе при речке Березине проживало 149 чел., по Клировым ведомостям 1915—1916 года в нём было 46 дворов и 354 чел. В 1937 году, после образования Тульской области, Накополово вошло в Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской области.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Серебряные Пруды